«Saturday Morning Fun Pit» (en Hispanoamérica Pozo de la diversión de Sábado por la mañana) es el episodio 19 de la séptima temporada de la serie animada Futurama, se emitió en FOX el 17 de julio de 2013.

El episodio no es canónico y cuenta con tres diferentes segmentos, cada segmento mostrando a los personajes de Futurama en ambiente de otras caricaturas.

El episodio fue escrito por Patric M. Verrone y dirigida por Crystal Chesney-Thompson. George Takei y Larry Bird fueron las estrellas invitadas.

Sinopsis 
Todo comienza con el presidente Richard Nixon, quien se encuentra viendo la televisión en sábado por la mañana por lo que desea ver caricaturas en el programa titulado Futurama and Friends: Saturday Morning Fun Pit.

«Bendee Boo and the Mystery Crew» 
El episodio de la caricatura titula: Bendee-Boo Meets the Spooky Kabuki.

Todo comienza con el viaje del equipo en el Mystery Express por una invitación del sobrino de Fry (el profesor Farnsworth). En el camino ven a un fantasma. Para investigar el asunto, deciden ir a comer en un teatro kabuki que se encontraba cerca del lugar. El teatro es administrado por George Takei el cual, se encuentra molesto porque un estadio de baloncesto ha hecho que pierda clientes. Cuando llegan a su destino (un edificio parecido a Planet Express), el profesor Farnsworth les da la bienvenida haciéndoles saber sobre el problema que ha sucedido: la presencia de un fantasma. Para resolver el problema, reciben la ayuda del profesor y de los Harlem Globetrotters. Por alguna razón, el fantasma cae en la trampa hecha por Leela, por lo que ella decide revelar la identidad del fantasma, quien era el mismo George Takei. Al inicio se cree que Takei quiso sabotear a los Globetrotters para beneficio de su teatro pero éste dice que sólo es un "enfermo mental". Al finalizar, los Globetrotters celebran con un juego de baloncesto.

Al finalizar la primera caricatura, hay gente protestando en la Casa Blanca que solicita una programación más educativa en la televisión. Esto hace que el programa emita una segunda caricatura más infantil.

«Purpleberry Pond» 
El episodio de la caricatura titula: Princess Purpleberry Meets a New Friend.

Todo comienza con una jornada normal en Purpleberry Pond donde se encuentra la princesa Purpleberry (Leela) junto a otros habitantes del pueblo como Lady Lavender (Amy), el Vizconde Violet (Hermes), y el Marqués de Mulberry (Bender). Mientras cantan y juguetean, reciben la visita de un nuevo vecino: Lord Loquat (Fry). Algunos se sienten incómodo por el color naranja de Loquat, ya que todo el ambiente de Purpleberry Pond era morado. Asimismo, The Berry Burglar (profesor Farnsworth) intenta robar las moras del lugar. En un ataque fallido, Purpleberry Pond se ve cubierta de azúcar por lo que la princesa Purpleberry y los demás celebran mientras que Berry Burglar se siente molesto.

A la par de la caricatura, cuenta con algunos segmentos de comerciales referidos al cereal producido con la imagen de Purpleberry Puffs.

«G.I Zapp» 
Antes y durante la caricatura, Nixon es reclamado por el contenido de las caricaturas, sobre todo por el de G.I Zapp (que era extremadamente violento) por lo que decide controlarlo él mismo.; tanto que edita la programación e intenta cambiar el doblaje de este para sonar "menos violento" el título del episodio que era Throat Slit por Banana Split.

El equipo G.I Zapp, conformado por Freezer Burn (Fry), Nutcracker (Leela), Orphan Crippler (Bender), Waterboard (Hermes) y Boxcutter (Amy), comandado por Zapp Brannigan deciden recuperar un láser robado por un grupo de terroristas llamados A.C.R.O.N.Y.M, que son comandados por Profestro (profesor Farnsworth). A todo eso, deciden invadir su edificio donde en el asalto, se muestran escenas de "violencia extrema".

Comercial de servicio público 
En un determinado momento, las escenas de G.I Zapp se tornan más violentas a cada instante, por lo que suspende el programa y lo cambia a un comercial de servicio público.

El comercial consiste en Dwight y Hubert peleando por una pelota de fútbol americano, donde aparece Nixon junto a Agnew para frenar el problema. Según él, la solución era simple: partir la pelota en dos. Al hacer esto, hace que tanto Dwight como Hubert lloren mientras que él se va contento, finalizando así el episodio por completo.

Referencias culturales 

 El episodio hace una parodia del suceso dado con Scooby-Doo, Where Are You? el cual fue resultado de los planes de CBS y Hanna-Barbera para crear un programa no violento para los sábados en la mañana, como respuesta a las protestas de algunos grupos en contra de los dibujos animados de los años 1960.
 El primer segmento es una parodia de Scooby-Doo. Los personajes adoptan los roles de la misma serie: Bender como Scooby-Doo, Fry como Shaggy, Leela como Daphne, Hermes como Fred y Amy como Vilma. Además, la camioneta lleva por nombre "Mystery Express", alusión al "Mystery Machine", furgoneta que aparece en Scooby-Doo.
 El segundo segmento es una parodia de Strawberry Shortcake, donde Leela interpreta a Strawberry Shortcake y el profesor Farnsworth a The Purple Pieman.
 El ambiente musical y las viviendas en forma de hongo en el segundo segmento es similar al de Los Pitufos. Asimismo, The Berry Burglar tiene un escenario parecido al de Gargamel.
 El tercer segmento está basado en G.I Joe. Según el tercer segmento, Profestro era el líder de A.C.R.O.N.Y.M aunque en el canon de G.I Joe, Destro no era el líder de V.E.N.O.M sino Cobra.
 Weaponsworth es una alusión a Leavenworth, Kansas.

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2013